Il singolare femminile del torneo di tennis NASDAQ-100 Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Jennifer Capriati 4–6, 6–4, 6–1

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Serena Williams (Campionessa)
 Venus Williams (quarto turno)
 Kim Clijsters (semifinali)
 Justine Henin-Hardenne (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Jennifer Capriati (finale)
 Lindsay Davenport (Quarto turno, ritiro)
 Amélie Mauresmo (quarto turno)
 Jelena Dokić (quarti di finale)
 n/a
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Chanda Rubin (semifinali)
 Magdalena Maleeva (terzo turno)
 Eléni Daniilídou (terzo turno)
 Anna Smashnova (quarto turno)
 Elena Bovina (secondo turno)

 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (terzo turno)
 Nathalie Dechy (terzo turno)
 Lisa Raymond (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Alexandra Stevenson (secondo turno)
 Tat'jana Panova (terzo turno)
 Clarisa Fernández (terzo turno)
 Paola Suárez (terzo turno)
 Elena Lichovceva (terzo turno)
 Iva Majoli (secondo turno)
 Tamarine Tanasugarn (terzo turno)
 Laura Granville (terzo turno)
 Marie-Gaïané Mikaelian (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

NASDAQ-100 Open 2003